Коржов () — русская фамилия.

 Коржов, Александр — основатель и лидер группы «Манускрипт».
 Коржов, Даниил Трофимович (1902—1943) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Корж
 Коржи
 Корженко